La saison 2016-2017 du Tottenham Hotspur FC est la  du club en Premier League.

Lors de cette saison, Tottenham Hotspur, qui a terminé à la  place du championnat la saison dernière, participe à la Ligue des champions pour la  fois de son histoire. Placé dans le groupe E en compagnie de l'AS Monaco, du Bayer Leverkusen et du CSKA Moscou, les Spurs déçoivent et terminent à la  place du groupe, qualificative pour la Ligue Europa, où ils seront éliminés dès les  de finale contre le club belge de KAA La Gantoise (3-2 au score cumulé).

Cependant, cette saison est marquante pour Tottenham Hotspur qui réalise la meilleure saison en Premier League de son histoire, terminant à la  place du classement en battant son record de points (86). Les Spurs terminent la saison en étant la meilleure attaque du championnat (86) et la meilleure défense (26), cela grâce à son quatuor offensif impressionnant composé de Dele Alli (22 buts en championnat), Christian Eriksen (15 passes décisives), Son Heung-min (14 buts) et Harry Kane, qui termine meilleur buteur de Premier League avec 29 buts.

En League Cup, Tottenham est rapidement éliminé après sa défaite au  tour face au Liverpool FC (2-1). Cependant, en FA Cup, Tottenham se hisse jusqu'en demi-finale mais s'incline face à Chelsea (4-2). Son Heung-min termine meilleur buteur de la compétition avec 6 buts et Christian Eriksen meilleur passeur avec 6 passes décisives.

Avant Saison 
Le , il est annoncé que Tottenham Hotspur participera à l'International Champions Cup 2016 en Australie. 

Le , il est annoncé que Tottenham Hotspur jouera un match amical contre l'Inter Milan en Norvège.

International Champions Cup

Match Amical

Après-Saison 
Le , Tottenham Hotspur a confirmé un retour à Hong Kong pour participer à un match d'exposition contre Kitchee SC qui ferme la saison de Tottenham Hotspur.

Transfert

Effectif

Effectif de la saison 2016-2017 

|-

|-
!colspan=8 style="background: #000040" align=center|
|-

|-
!colspan=8 style="background: #000040" align=center|
|-

|-
!colspan=8 style="background: #000040" align=center|
|-

Joueurs prêtés 
Le tableau suivant liste les joueurs en prêt pour la saison 2016-2017.

Tenues 
Fabricant : Under Amour / Sponsor principal : AIA

Championnat

Classement

Résumé des résultats

Évolution du classement et des résultats 

|}

Terrain : D = Domicile ; E = Extérieur.Résultat : D = Défaite ; N = Nul ; V = Victoire.

Matchs de Championnat

Août 2016

Septembre 2016

Octobre 2016

Novembre 2016

Décembre 2016

Janvier 2017

Février 2017

Mars 2017

Avril 2017

Mai 2017

Compétitions

Coupe de la Ligue

Coupe d'Angleterre

Ligue des champions

Phase des Groupes

Ligue Europa

Phase Finale

Seizième de Finale

Statistiques

Buteurs 
Inclut uniquement les matches officiels. La liste est classée par numéro de maillot lorsque le total de but est égal.

Notes et références 

2016-2017
Tottenham Hotspur